Deux batailles ont opposé Israël et l’Égypte à Abou-Ageila :
 la première bataille en 1956 ;
 la seconde bataille en 1967.